Unterbachham ist der Ortsname von

 Unterbachham (Gangkofen), Ortsteil des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Unterbachham (Tiefenbach), Ortsteil der Gemeinde Tiefenbach, Landkreis Landshut, Bayern